Rudolph se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emanuel David Rudolph
 Johann Heinrich Rudolph